Голендри:

Голендри — селище в Україні, Вінницька область
 Голендри — станція Південно-Західної залізниці

Населені пункти та їхні частини

 Голендри — село в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства
 Голендри — село в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Голендри — село в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Голендри — село в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Голендри — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Голендри — частина села Подґуже в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Голендри — частина села Закшево-Косьцельне в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Голендри — частина села Воля-Барановська в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки